Болычево — название населённых пунктов.

Россия 
 Болычево — село в Волоколамском районе Московской области России.
 Болычево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России.